Rosa 'Queen Elizabeth' — сорт роз из класса флорибунда. Цветки по форме подобны цветкам чайно-гибридных роз, но появляются в крупных кистях (3—15 шт), цветение обильное и продолжительное, что привело к выделению на основе этого сорта нового класса роз — грандифлора.

Происхождение 
Создан в США в 1954 году Уолтером Ламмертсом, назван в честь королевы Елизаветы II.

По данным сайта HelpMeFind.com:

Самые известные спорты — Climbing Queen Elizabeth (клаймер, высота 365—425 см, по другим данным до 600 см) и White Queen Elizabeth.

Биологическое описание 

Высокий сильный прямостоячий куст высотой 150—305 см и шириной 75—90 см, почти без шипов.

Цветки тёплого нежно-розового цвета с более тёмной изнанкой, махровые, 38—40 лепестков, диаметром 10—11 см. Появляются одиночно или в кистях по 3—15 шт. Лепестки плотные, не повреждаются дождём.

Листья крупные, кожистые, глянцевые, тёмно-зелёного цвета.

Аромат умеренный, сладкий.

Цветение повторное, обильное, почти непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 5b (-23,3 °C … −26,1 °C) до 9b (-1,1 °C … −3,9 °C).

Пригоден для выращивания на срезку, в садах, для устройства живых изгородей. На юге России один из самых неприхотливых и распространённых сортов. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости)., а также на юге Дальнего Востока России.

Болезни и вредители 

Сорт очень устойчив к болезням, в некоторых регионах возможно появление ржавчины.

Награды 

 1954 — Золотая медаль, , США.
 1955 — Награда Всеамериканского общества селекционеров роз (AARS).
 1955 — Золотая медаль .
 1955 — Приз President’s International Trophy,  (RNRS), Великобритания.
 1957 — Золотая медаль, Гаага, Нидерланды.
 1957 — Золотая медаль Gertrude M. Hubbard, Американское общество розоводов (ARS), США.
 1960 — Золотая медаль Американского общества розоводов, США.
 1979 — , введена в Зал славы Мировой федерации обществ розоводов (WFRS).
 1999 — Лучшая грандифлора, , Huronia Rose Society, Канада.
 1999 — Королева шоу, , Huronia Rose Society, Канада.
 2000 — Приз Court of Show/Honor, Lower Cape Rose Society, США.

Примечания

Литература 
 
 

Queen Elizabeth
Объекты, названные в честь Елизаветы II
Объекты, названные в честь людей прижизненно